Минерализация — показатель количества содержащихся в воде растворенных веществ (неорганические соли, органические вещества).
Минерализация (почвоведение) — процесс разложения мёртвого органического материала на отдельные химические элементы и простые химические соединения.
Минерализация (технология) — процесс полного разложения органических веществ в пробах при пробоподготовке. Различают методы сухой, мокрой и СВЧ минерализации.
Минерализация (биология) — пропитывание минеральными солями.